Europejska Formuła 2 Sezon 1974 – ósmy sezon Europejskiej Formuły 2. Rozpoczął się 24 marca na torze Montjuïc Circuit w Hiszpanii, a zakończył 13 października na włoskim torze ACI Vallelunga Circuit. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Patrick Depailler. Wśród zespołów najlepsza okazała się francuska ekipa March Engineering, a wśród konstruktorów francuski March.

Kalendarz wyścigów 
Wyścigi 2, 5, 6, 8, 9, i 10 były złożone z dwóch eliminacji, które składały się na końcowy rezultat.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 7 najlepszych wyników

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 Formula 2 1975

1974
1974 w sportach motorowych